Hakkaku – personaggio del manga e anime Inuyasha
 Hakkaku – personaggio del manga e anime Naruto
 Hakkaku – uno toshiyori del sumo